Заря () — село в Саратском районе Одесской области Украины.

География 
Село Заря расположено в долине, от левого берега реки Сараты, впадающей в озеро Сасик (Сасык, Кундук), на автодороге Одесса — Рени, в 3 км от районного центра и железнодорожной станции Сарата. На севере граничит с поселком Сарата, на юге с селом Михайловка, на востоке с Кулевчей и на западе с Новоселовкой. Находится в 2 км от железнодорожной станции Сарата, в 120 км от областного центра города Одессы.

Население — 5020 человек по состоянию на 1.12.2009 г.

Насчитывается 1725 дворов.

Плотность населения — 1300 чел./км².

История 
После русско-турецкой войны началось второе массовое переселение болгар в Бессарабию. Среди них были и будущие основатели Камчика (старое название села Заря). Тяжелым и трагическим было их расставание со своими местами, где оставались могилы родных и близких, имущество, создаваемое потом многих поколений, родные поля и горы, и наконец, там они оставляли свою Родину. Правда, многие жили надеждой, что со временем смогут вернуться в свои края, но судьба распорядилась иначе. Они прибыли в Бессарабию, когда все земли так называемого Управления (попечительства) бессарабских болгар были уже заняты другими их соплеменниками. Русские власти уговорили их поселиться на бывших казенных землях в Аккерманском уезде, на которых после того, как в . окончательно ушли ногайские татары, никто не проживал. Будущие основатели согласились, подобрали ровное место у реки Сарата на месте ногайского селения. Прибыли они сюда поздней осенью 1830 года и до наступления холодов успели справить времянки. Русские власти помогли с продовольствием и фуражом, хотя у них был свой запас, ведь они сюда прибыли со своим зерном, скотом, орудиями труда. Весной 1831 года уже начали основательно обустраиваться. Особенность основания села проявляется в том, что если другие болгарские села — ровесники Камчика — практически основаны жителями одного какого-то болгарского селения, то Камчик — представителями ряда сел, расположенных вдоль реки Камчия в Болгарии. По указу российского царя, селу в 1832 году, наряду с другими новыми колониями, утверждено название — Камчик.

Как и другие переселенцы, жители Камчика получили статус иностранных колонистов — особого разряда крестьянского сословия России, где сельский приказ подчинялся старосте округа. Трудно точно сказать, сколько семейств обосновалось в селе в 1830-1831 годах. Согласно «Ревизской сказки» (переписи от 1835 года), число жителей составляло 310 душ: 149 мужского пола и 161 — женского. Некоторые семейства переселились позднее. К примеру, в 1838 году в Камчик приехала семья Митител из Катаржино, в 1841-м — Буюкли из Главан, в 1848 году — семейства Златовых, Чикликчи (Чиканчи) из Чумлекой, Ивановых — из Паркан. Поражает многообразие имен как мужских, так и женских, которые в настоящее время очень редко встречаются в Камчике. Среди женских — это такие как Добра, Цона, Иордана, Стояна, Нейка, Куна, Неделя, Руса, Яна, Кера и др. . среди мужских — Тодор, Яни, Влайо, Желю, Аргир, Господин, Танчо, Райко, Стое, Минчо, Владо, Бойо, Златю и др.

Прибывшие освобождались от некоторых налогов, воинской повинности, им предоставлялось право свободного перехода в другие сословия. Для переселенцев важным было выделение земли и определение размеров посемейного надела — им выделили 5627 десятин. Жители села, в основном, были земледельцами, они занимались хлебопашеством, разведением скота. Сложно и трудно было привыкнуть к сухим степям, но в целом, благодаря трудолюбию людей, урожаи были стабильными по сравнению с соседними колониями. В тяжелые годы они получали ссуду от государства. Шло время, колония Камчик разрасталась, хорошела, сразу строились прямые улицы, как говорили сами болгары, они начали здесь «пускать корни».

Численность населения росла: в 1848 г. — 464 жителя, в 1871 г. — 1119, в начале 20 века — 3117 душ.

В свободное от сельхозработ время жители ткали сукно, полотно, выделывали кожу. В основном, они сами удовлетворяли свои насущные потребности в изделиях для быта и хозяйства.

Через 12 лет после основания села, в 1842 году, было открыто одноклассное училище, которое содержалось на средства сельского приказа. Был один учитель и один класс, в котором занималось 30 учеников. В конце 19 века в селе существовали уже две школы: министерская и земская, а также церковная — для девочек.

С самого начала основания в селе была деревянная часовня, потом — каменная. На сельские пожертвования была построена и в 1871 году освящена церковь «Святой Троицы», которая сыграла огромную роль в поддержании нравственности в селе, распространении знаний.

С 1872 года, когда было упразднено Болгарское водворение в Бессарабии и болгарские колонии были переданы в ведение общих учреждений, село территориально входит в Аккерманский уезд, в разное время в различные волости. С селян был снят статус колонистов, и, начиная с этого времени, они на общих основаниях облагались налогами, призывались в русскую армию, школу содержит государство и т. д.

Покинув Болгарию, жители вынуждены были надолго порвать связи со своей родиной. Имеются факты, которые говорят, что жители Камчика знали и следили за развитием национально-освободительного движения, помогали раненым воинам русской армии и участвовали в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Большие бедствия и страдания выпали на долю жителей Камчика в годы первой мировой войны (1914—1918 гг.)

По неполным данным, около 400 человек были мобилизованы в русскую армию на русско-германский фронт, многие из которых погибли. Поэтому при переписи населения в 1930 году число жителей составило 2917 человек, меньше, чем в начале 20 века. В 1918 году край был оккупирован румынскими войсками, за малейшее неповиновение жандармы избивали, крестьяне платили десятки налогов и различных податей, везде был введен обязательный румынский язык. Мужчины призывались на службу в румынскую армию, где жестоко наказывались за любые провинности.

Согласно договору между СССР и фашистской Германией (пакт Риббентропа — Молотова), в 1940 году (28 июня) Бессарабия была присоединена к СССР, а в июне 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, снова была оккупирована румынскими войсками. Во время второй оккупации почти все мужское население забиралось на трудовой фронт в Румынию (кунчетралия). В августе 1944 года село было освобождено советскими войсками. В первые годы советской власти жителям села пришлось снова испытывать большие трудности: с каждого двора одного или двоих мужчин мобилизовывали на трудовой фронт для работы на предприятиях Донбасса и Урала; массовые реквизиции зерна (хлебозаготовки), жестокая засуха, неурожай, вследствие которого начался голод, коллективизация. В 1946 году были организованы три сельхозартели: им. К. Маркса, им. Энгельса, «Искра». 

В 1945 г. Указом ПВС УССР село Камчик переименовано в Зарю.
С 1 июля 1956 года все три сельхозартели объединились в одно хозяйство — колхоз «Заря», который через три года получает название «Дружба». Благодаря трудолюбию зарянцев, преданности своему селу, хозяйство развивалось и крепло, началось бурное строительство в частном секторе, колхозное строительство (животноводческие фермы, полевые станы, мехмастерские, гаражи), расширялся тракторный и машинный парк и т. д. Широкое развитие получил социальный и культурный быт села — строились новые здания школы, детских садиков, дома культуры, магазинов, медпункта, обустраивались улицы и центр села. Высокая рентабельность колхоза обеспечивала не только благополучие жителей села, но и позволяла расходовать немалые средства на развитие культуры и спорта. При доме культуры демонстрировались фильмы для взрослых и детей, создаются кружки художественной самодеятельности, духового оркестра, народного ансамбля песни и танца, кружки по шахматам, шашкам и др. В конце 60-х годов был построен стадион в центре села и создана футбольная команда, начала работать секция вольной борьбы. Все это дало большой толчок развитию общей культуры селян, их образованности, способствовало тому, чтобы молодежь оставалась в селе.

70-80 годы характеризуются бурным развитием села по всем направлениям его жизнедеятельности.

Для болгар свойственно строиться, и особенно это проявляется у жителей нашего села. Строили новые дома, перестраивали старые, причем очень быстро — за один год (благодаря «мижиям»). Село обновлялось, становилось красивым, благоустроенным, улицы покрывались асфальтом, появились тротуары, построена новая школа, универмаг, новый дом культуры, административное здание, магазины, за селом — новый стадион.

Полностью перестроилась структура колхоза, расширились и обновились машинно-тракторный парк, животноводческие фермы, полевые станы, повысилась культура сельскохозяйственного производства. Колхоз стал миллионером, выделялось много средств для благоустройства села, для развития культуры и спорта.

Широкое развитие получили народное творчество и художественная самодеятельность. Ансамбль болгарских инструментов «Хоро» получил звание народного оркестра. Были организованы детские и юношеские ансамбли песни и танца и многие другие кружки.

Согласно переписи 1988 года население Зари составляло 6025 человек.

К концу 2009 года — около 5020 жителей.

Хозяйство 
На территории села находится СВК «Дружба», за которым закреплено 8,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 6,9 тыс. га пахотной земли. Производственное направление хозяйства — животноводство (специализация — откорм свиней): развито также виноградарство. Есть также ремонтные мастерские, черепичная и столярная мастерские, своя пекарня и колбасный цех.

Демография 
Население по переписи 2001 года составляло 5528 человек.

Местный совет 
68251. Одесская обл., Саратский р-н, с. Заря, ул. Ленина, 159

Уроженцы 
 Грозов, Сергей Александрович (р. 1960) — советский и украинский футболист, нападающий, полузащитник.
 Златова, Валерия Васильевна (р. 1983) — украинская борец вольного стиля.
 Тропанец Борис Яковлевич (1964 г.р.) — известный советский футболист и молдавский тренер.

Ссылки 
 Заря на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Саратского района
Заря (Одесская область)